

Musique 

 Je serai là, chanson de Johnny Hallyday, sortie en 1993.
 Je serai là, chanson de Teri Moïse, sortie en 1996.
 Je serai là, chanson interprétée et co-composée par El Chato, sortie en 2016 puis reprise en 2018 par Ginette Reno.
 Je serai là, chanson interprétée par Slimane